Narodna radikalna stranka, politička stranka u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji
Srpska radikalna stranka, politička stranka u Srbiji